Namibia (plant), geslacht van planten uit de ijskruidfamilie (Aizoaceae)
Namibia (stripreeks)
Namibië, de Republiek Namibië, een land in zuidelijk Afrika, aan de kust van de Atlantische Oceaan tussen Angola en Zuid-Afrika